Никола́й Никола́евич Смирно́в:
 Смирнов, Николай Николаевич (1885—1972) — советский геолог, минералог, петрограф, доктор минералогии и геогнозии, профессор.
 Смирнов, Николай Николаевич (1920—2012) — советский и российский спортсмен по лыжным гонкам и гребле на байдарках и тренер по гребле на байдарках и каноэ.
 Смирнов, Николай Николаевич (1928—2015) — священник Русской православной церкви.
 Смирнов, Николай Николаевич (1928—2019) — советский и российский гидробиолог, карцинолог, доктор наук.
 Смирнов, Николай Николаевич (1929—2007) — советский и российский химик-технолог, профессор Санкт-Петербургского государственного технологического института.
 Смирнов, Николай Николаевич (1942—2015) — советский и российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Смирнов, Николай Николаевич (род. 1952) — советский и российский историк, директор Санкт-Петербургского института истории РАН (2013—2018), профессор СПбГУ.
 Смирнов, Николай Николаевич (род. 1954) — советский и российский учёный-механик, заслуженный профессор МГУ.
 Смирнов, Николай Николаевич (род. 1928) — советский и российский учёный в области эксплуатации авиационной техники, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Примечания